Palijiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Palijiwka (Biljajiwka), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Biljajiwka
 Palijiwka (Jampil), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Jampil
 Palijiwka (Lutuhyne), Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Lutuhyne
 Palijiwka (Mala Wyska), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Mala Wyska